Die BNP Paribas Open 2019 waren ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 17. März 2019 in Indian Wells stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der Saison 2019 war es das erste von neun Turnieren der Kategorie ATP Tour Masters 1000. Parallel dazu fanden in Indian Wells auch die BNP Paribas Open der Damen statt.

Titelverteidiger im Einzel war Juan Martín del Potro. Im Doppel setzten sich John Isner und Jack Sock im Vorjahr durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld beträgt 8.359.455 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 9.314.785 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 5. und 6. März 2019 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb galten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 185 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 85 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 83 kB)

Tennisturnier in Indian Wells
ATP Tour 2019